Vleuten-De Meern is een gebied in de provincie Utrecht met verschillende status in de geschiedenis.

 Tot 2001: Vleuten-De Meern (gemeente).
 Sinds 2001: Vleuten-De Meern (wijk), deel van de gemeente Utrecht.